

Дани сећања 

1450-е пне.

fr:-1458
nl:1458 v.Chr.